Die Slovenska Nogometna Liga 1993/94, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die dritte Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. August 1993 und endete am 12. Juni 1994. Die Liga wurde auf sechzehn Vereine reduziert.

NK Olimpija Ljubljana konnte den Titel verteidigen und wurde zum dritten Mal slowenischer Meister.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützen

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94